Bremsberg steht für:

 Bremsberg (Glücksburg), ein Stadtteil von Glücksburg (Ostsee)
 Bremsberg (Bergbau), in der Bergmannssprache eine Anlage, um Material hinabzufördern.

Darüber hinaus ist es die Bezeichnung für:

 das Kulturdenkmal Bremsberg 1 in Silberhütte (Anhalt).

Siehe auch

 Bremsbergförderung, eine Fördertechnik im Bergbau